Sidi Slimane – comune del Marocco
Sidi Slimane Echcharraa – comune del Marocco
Sidi Slimane – comune dell'Algeria situato nella provincia di El Bayadh
Sidi Slimane – comune dell'Algeria situato nella provincia di Touggourt
Sidi Slimane – comune dell'Algeria situato nella provincia di Tissemsilt